Појам Теш може да се односи на:

 Теш (Брестовац)
 Теш (Веспрем)
 Теш (река), је река у Француској
 Теш (фараон), фараон древног Египта